Цель — индийская криминальная драма 1987 года, режиссёр Махеш Бхатт
 Цель — американский фильм-драма 2002 года, режиссёр Алан Эри Лазар
 Цель — индийский боевик 2007 года, режиссёр Васу Олети
 Цель — индийский фильм-драма 2010 года, режиссёр Раджа Чанда